Shenton ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Shenton (1927–1987), britischer Sprinter
 Rachel Shenton (* 1987), britische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Tracey Shenton, englische Squashspielerin